Владимир Иович Кузнецов (14 мая 1924 — 23 августа 2005, Москва) — советский российский сценарист.

Биография 
Владимир Кузнецов родился 14 мая 1924 года.

Участник Великой Отечественной войны.

Скончался на 82-м году жизни 23 августа 2005 года в Москве.

Похоронен на Перепечинском кладбище Москвы.

Фильмография 
  — Человек без паспорта
  — О друзьях-товарищах
  — Возвращение «Святого Луки»
  — Чёрный принц
  — Свет в конце тоннеля
  — Без права на ошибку
  — Ключи от рая
  — «SOS» над тайгой
  — Схватка в пурге
  — Версия полковника Зорина
  — Сыщик
  — Смерть на взлёте
  — Двойной капкан
  — Без срока давности
  — Не будите спящую собаку
  — Только не уходи…

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Пограничники Великой Отечественной войны
Похороненные на Перепечинском кладбище